Riachão das Neves kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Riachão das Neves (ort), Bahia, 
 Riachão das Neves (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar